Dohlenbach ist ein Gewässername:

 Dohlenbach (Friedberger Ach) oder Katzentalgraben, rechter Zufluss der Friedberger Ach nach Stätzling, Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Dohlenbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Reicholzried, Gemeinde Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dohlenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig bei Vor Leubach, Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; mit Dohlenbachwasserfall
 Dohlenbach (Wolf), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach beim Dohlenbacherhof, Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dollenbach